Aiola ima više značenja:
 Aiola, Massa-Carrara
 Aiola, Reggio Emilia